Bogra (zila), zila (district) van Bangladesh.
 Bogra (stad), hoofdstad van dit district.
 Muhammad Ali Bogra, oud-premier van Pakistan.